Боранбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Боранбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Боранбай — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Боранбай — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Боранбай — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.